Puchar EHF piłkarek ręcznych - (Puchar Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej) – międzynarodowe, klubowe rozgrywki piłki ręcznej, utworzone z inicjatywy Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) w 1981 i regularnie prowadzone przez tę organizację od sezonu 1981/1982, przeznaczone dla żeńskichh drużyn klubowych zajmujących czołowe miejsca w europejskich ligach krajowych, które nie zostały zakwalifikowane do Ligi Mistrzów. Najwięcej zwycięstw - 3 (1994, 1998, 2004), zanotowała drużyna Viborga HK. W sezonie 2000/01 triumfował polski klub, Montex Lublin.

Triumfatorki

Osiągnięcia według klubów

Zobacz też 
 Puchar EHF piłkarzy ręcznych

Linki zewnętrzne 
 Puchar EHF 

Rozgrywki klubowe w piłce ręcznej